Chiesa di San Cerbone – chiesa di Montecerboli
 Cappella di San Cerbone – chiesa di Piombino
 Cattedrale di San Cerbone – chiesa di Massa Marittima
 Romitorio di San Cerbone – edificio sacro di Marciana